Spinhuis, een gebouw waar spinners werken
 Spinhuis (Amsterdam), voormalig tuchthuis voor vrouwen te Amsterdam
 Het Spinhuis (uitgeverij)